О’Салливан (, ) — фамилия ирландского происхождения.

 О’Салливаны — ирландский клан.
 О’Салливан, Бартоломью (1900—1978) — ирландский шахматист.
 О’Салливан, Гилберт (род. 1946) — ирландский музыкант, автор-исполнитель, певец и пианист.
 О’Салливан, Джеральд (1888—1915) — ирландский кавалер креста Виктории.
 О’Салливан, Донал (?—1960) — ирландский шахматист.
 О’Салливан, Дони (род. 1990) — журналист.
 О’Салливан, Морин (1911—1998) — ирландская актриса.
 О’Салливан, Ронни (род. 1975) — английский игрок в снукер.
 О’Салливан, Соня (род. 1969) — ирландская легкоатлетка.
 О’Салливан, Тимоти (1840—1882) — американский фотограф.
 
 О’Салливан, Эоган Руа (1748—1782) — ирландский поэт.

См. также 
 Салливан